Suur Tõll steht für:

 Suur Tõll, Wesen der estnischen Mythologie
 Suur Tõll (Film), sowjetischer Zeichentrickfilm von Rein Raamat (1980)
 Suur Tõll (Schiff), estnischer Eisbrecher